Urumaco peut désigner :

Toponymes

Urumaco : l'une des 25 municipalités de l'État de Falcón ;
 Urumaco : chef-lieu de la municipalité d'Urumaco dans l'État de Falcón ;
 Urumaco : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité d'Urumaco dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme